Don't Explain – singolo di Billie Holiday del 1946
 Don't Explain – album di Robert Palmer del 1990
 Don't Explain – album di Beth Hart e Joe Bonamassa del 2011